

Francia
Vallières, comune del dipartimento dell'Alta Savoia
Vallières, comune del dipartimento dell'Aube
Vallières-les-Grandes, comune del dipartimento del Loir-et-Cher

Haiti
Vallières, comune capoluogo dell'arrondissement omonimo
Arrondissement di Vallières, arrondissement del dipartimento del Nord-Est